Името Сираково носят три български села:

 Сираково, област Враца
 Сираково, област Добрич
 Сираково, област Хасково